Ель-Кампільйо (Уельва) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Уельва.
 Ель-Кампільйо (Вальядолід) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.
 Ель-Кампільйо-де-ла-Хара — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.

Див. також 
 Кампільйо